Селенит свинца(II) — неорганическое соединение,
соль свинца и селенистой кислоты
с формулой PbSeO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал молибдоменит — PbSeO .

 Обменная реакция с селенатом натрия:

Физические свойства 
Селенит свинца(II) образует бесцветные кристаллы
,
структура типа сульфита свинца PbSO
.

Не растворяется в воде, р ПР = 12,1.

Примечания

Литература 
 

свинца
Соединения свинца